Tauzin steht für:
 Tauzin et Cie, französischer Hersteller von Automobilen

Tauzin ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Tauzin (* 1943), amerikanischer Politiker
 Henri Tauzin (1878–unbekannt), französischer Hürdenläufer